Sixto est le nom de plusieurs personnes, dont :
 Agustin Sixto Seco, un médecin espagnol, ancien président de la Société espagnole de traumatologie
 Maurice Sixto, un écrivain haïtien
 Sixto Rodriguez, un chanteur et musicien américain

Toponymes 
 Sixto Zambrano, l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Rosario de Perijá dans l'État de Zulia au Venezuela.

Voir aussi 
 Andrea Sixtos (née en 1990), actrice américaine.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme